Hertoghe steht für:

 Hertoghe (Adelsgeschlecht), niederländisches Adelsgeschlecht
 Hertoghe-Zeichen, dermatologisches Krankheitssymptom

Hertoghe, Dehertoge oder Hertoge ist der Familienname folgender Personen:

 André Dehertoghe (1941–2016), belgischer Leichtathlet
 Cornelius de Hertoge, deutscher Kaufmann
 Eugène Hertoghe (1860–1928)
 Georg de Hertoghe, niederländischer Soldat
 Gilles de Hertoghe, Mediziner in den Niederlanden
 Johann Baptist de Hertoge (1680–1738), deutscher Jurist
 Josse de Hertoge, Herr von Franoy, Politiker und Diplomat
 Wilhelm de Hertoge (1648–1720), niederländischer Kaufmann